Esfahani (en persan : اصفهانی) est un nom de famille iranien.

Patronyme 

 Ata'ollah Ashrafi Esfahani (1902–1982), chef religieux iranien ;
 Mahan Esfahani (né en 1984), claveciniste, organiste, chef d'orchestre et musicologue irano-américain ;
 Mirzâ Habib Esfahâni (né vers 1835-mort vers 1897), intellectuel et écrivain iranien.